Михайлово-Александровское сельское поселение — муниципальное образование в Чертковском районе Ростовской области. Административный центр поселения — село Михайлово-Александровка.

Административное устройство 
В состав Михайлово-Александровского сельского поселения входят:
 село Михайлово-Александровка(1606чел.);
 хутор Каменная Балка;
 село Карповка(0чел.);
 хутор Новая Полтава.

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Чертковского района